Alberto Tassotti – fondista e combinatista nordico italiano
 Dante Tassotti – architetto italiano
 Mauro Tassotti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano